Гороховище — назва населених пунктів в Україні, Білорусі та Росії

Село:
 Гороховище — Берестейська область, Малоритський район, Олтушська сільська рада

Села:
 Гороховище — Ленінградська область, Тихвінський район, Ганьковське сільське поселення
 Гороховище — Новгородська область, Шимський район, Уторгошське сільське поселення
 Гороховище — Псковська область, Дедовицький район, В'язевська волость
 Гороховище — Псковська область, Палкінський район, Палкінська волость

Село:
 Гороховище — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район, Столинсько-Смолярська сільська рада